Першинская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Тарногского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Шевденицкий сельсовет.

Расстояние до расположенного на восток от деревни районного центра Тарногского Городка по автодороге — 12 км.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района